NBA 2012/13 was het 67e seizoen van de NBA. Het begon op 30 oktober 2012 en eindigde op 20 juni 2013, toen Miami Heat de zevende wedstrijd van de NBA Finale met 95-88 won en daarmee op 4-3 kwam in de serie tegen verliezend finalist San Antonio Spurs. LeBron James van Miami werd verkozen tot zowel NBA Most Valuable Player als NBA Finals Most Valuable Player. Miami bereikte in 2012/13 voor het derde jaar op rij de finale en werd voor de tweede keer op rij kampioen.

Playoffs

Lijstaanvoerders

Prijzen

Individuele Prijzen
 Most Valuable Player:   LeBron James (Miami Heat)

 Rookie of the Year:   Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

 Defensive Player of the Year   Marc Gasol (Memphis Grizzlies)

 Sixth Man of the Year:   J.R. Smith (New York Knicks)
 Most Improved Player:   Paul George (Indiana Pacers)
 Coach of the Year:   George Karl (Denver Nuggets)

NBA naar seizoen
Basketbal in 2012
Basketbal in 2013